Palazzo del Pretorio a Lottigna
Palazzo del Pretorio a Cevio
Palazzo del Pretorio a Locarno